Luitpold-Kaserne steht für:

 Luitpold-Kaserne (Dillingen an der Donau)
 Luitpold-Kaserne (Lindau)
 Luitpold-Kaserne (Ludwigsburg)
 Luitpold-Kaserne (München)